Denumirea de Cerna Moghila se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Cerna Moghila, un sat în comuna Aitos, regiunea Burgas;
 Cerna Moghila, un sat în comuna Harmanli, regiunea Haskovo.

Vezi și 
 Cerna Mogila, Haskovo

 Cernat (dezambiguizare)

Toponime românești